Gargas (Alta Garona)
 Gargas (Vaucluse)